Nemzeti Bajnokság I. osztályában 1939-40-ben 14 csapat küzdött a bajnoki címért. A szélsőjobboldali politika beavatkozott a sportba is, a belügyminiszter felfüggesztette az MLSZ önállóságát, az indoklás szerint "nem keresztény és nemzeti érzelmű", az élére miniszteri biztost Gidófalvy Pált nevezték ki. Az "új szellemiséget" a csapatok nehezen viselték el, előbb a Phöbus majd később a Nemzeti is visszalépett a bajnokságtól. (Mindkét csapat feloszlott.)

A Kispesté volt az őszi idény, tavasszal a Hungária vette át a vezetést, hét pont előnyt szedett össze. Ezután kikapott a Ferencvárostól és a Szegedtől is. Az utolsó forduló előtt a Hungária, Ferencváros és Újpest egyenlő pontszámmal állt, az Újpest döntetlent játszott Kispesten, a Hungária 2-1 re, a Ferencváros 7-1 re nyert. Azonos pontszámmal de jobb gólkülönbséggel a Ferencváros a bajnok.

A három kieső Kassa, Taxisok és Nemzeti helyére öt csapat jutott fel, BSZKRT, Diósgyőri MÁVAG, Salgótarjáni BTC, Tokod és a Weisz Manfréd SC.

A miniszteri biztos kinevezésével megduplázódtak az MLSZ adminisztrációs költségei, de a csapatoknál sem volt jobb a helyzet, a Ferencváros 20 000 pengős segélyt kért a fővárostól, a Szolnok játékjogát felfüggesztették, mert a bírói díjakat sem tudta kifizetni.

Végeredmény

Kereszttáblázat 

Bajnok Ferencváros játékosai: Csikós Gyula k.(12), Szoyka Kornél dr.(15), Polgár Gyula (25), Hámori László (19), Sárosi III Béla (25), Pósa Béla (21), Suhai Imre (11), Jakab László (13), Sárosi György dr. (23), Kiszely István (20), Gyetvai László (19). További játékosok: Bíró II Mihály (10), Tátrai Sándor (9), Kiss Gyula (8), Lázár Gyula (7), Horváth II András (6), Berényi Károly (6), Nagy II András (5), Zentai Gábor (5), Ábrahám József (4), Pálinkás József (4), Finta Károly (4), Ortutay Béla (2), Waldinger László (19), Czigi Aladár (1).

Edző: Dimény Lajos

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó, 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary – List of final tables (RSSSF)

Jegyzetek 

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok